(664) Юдифь () — астероид главного пояса, который относится к спектральному классу Xc. Он был открыт 24 июня 1908 года немецким астрономом Августом Копффом в Гейдельбергской обсерватории и назван в честь библейской героини Юдифи.

Тиссеранов параметр относительно Юпитера — 3,135.

См. также 
 Список астероидов (601—700)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды диаметром от 40 до 100 км
Астероиды, названные в честь людей
Астероиды, открытые Августом Копффом